Ukert ist:

Familienname folgender Personen:

 August Ukert (* 1811), Senatspräsident beim Reichsgericht
 Friedrich August Ukert (1780–1851), deutscher Philologe und Historiker
 Georg Heinrich Ukert (1745–1814), deutscher Historiker
 Hans Ukert (1857–1930), preußischer Landrat und Oberbürgermeister von Hildesheim sowie Regierungspräsident

Siehe auch:
 Ukert (Mondkrater), benannt nach Friedrich August Ukert